Matt Pettinger, kanadski hokejist, * 22. oktober 1980, Edmonton, Alberta, Kanada.

Pettinger večji del svoje kariere igra v severnoameriških hokejskih ligah. V sezoni 2004/2005 je igral za HDD ZM Olimpijo. Po NHL klubih Washington Capitals in Vancouver Canucks, od sezone 2008/2009 igra za Tampa Bay Lightning. Za kanadsko reprezentanco je igral na Svetovnem prvenstvu 2006, kjer je na osmih tekmah dosegel en gol.

Pregled kariere

|-
| Denver University
| NCAA
| 98/99
|
| 38
| 6
| 14
| 20
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 99
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Denver University
| NCAA
| 99/00
|
| 19
| 2
| 6
| 8
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Hitmen
| WHL
| 99/00
|
| 27
| 14
| 6
| 20
| +7
| 41
|
| 11
| 2
| 6
| 8
|
| 30
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 4
| 0
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 00/01
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 00/01
|
| 64
| 19
| 17
| 36
| -8
| 92
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 01/02
|
| 61
| 7
| 3
| 10
| -8
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 01/02
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| -1
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 02/03
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 02/03
|
| 69
| 14
| 13
| 27
| -6
| 72
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 03/04
|
| 71
| 7
| 5
| 12
| -9
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 05/06
|
| 71
| 20
| 18
| 38
| -2
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 06/07
|
| 64
| 16
| 16
| 32
| -13
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 07/08
|
| 56
| 2
| 5
| 7
| -11
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 07/08
|
| 20
| 4
| 2
| 6
| 0
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Manitoba Moose
| AHL
| 08/09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |605
| bgcolor="#7FFF00" |122
| bgcolor="#7FFF00" |113
| bgcolor="#7FFF00" |235
| bgcolor="#7FFF00" |-53
| bgcolor="#7FFF00" |561
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |16
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |36
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2000
Hokejisti Calgary Hitmen
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Portland Pirates
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Manitoba Moose